La saison 2021-2022 du championnat de France de basket-ball de Nationale 3 est la  du championnat de France de basket-ball de Nationale masculine 3 (NM3) sous cette dénomination. La NM3 est le cinquième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball. Cent quarante-quatre clubs répartis en douze poules participent à la compétition. La NM3 est dirigée par la Fédération française de basket-ball, c'est le troisième niveau amateur.

Formule 

La NM3 est composée de 12 poules de 12 clubs (numérotées de A à L). Lors de la saison, un championnat est disputé au sein de chaque poule en rencontres aller-retour. Les premiers de chaque poule sont promus en Nationale 2, et les trois derniers de chaque poule sont reléguées en Pré-nationale.

Classements

Poule A 

|

|}

Poule B 

|

|}

Poule C 

|

|}

Poule D 

|

|}

Poule E 

|

|}

L'équipe réserve de Quimper est reléguée car elle fait partie des 4 équipes, ayant terminé à la  place, avec le moins bon bilan tous groupes confondus.

Poule F 

|

|}

Poule G 

|

|}

Poule H 

|

|}

Poule I 

|

|}

Poule J 

|

|}

Poule K 

|

|}

Poule L 

|

|}

Playoffs 

Les six équipes vainqueurs des quarts des finales se rencontrent en matches aller-retour, soit au total
trois rencontres aller-retour. Les trois équipes vainqueurs sont qualifiées pour les demi-finales.

Les trois équipes métropolitaines qualifiées à l’issue des demi-finales et les trois champions des zones d’Outre-Mer disputent une Finale à Six sur terrain neutre, à Eaubonne, afin de déterminer le champion de France de Nationale 3.
Les rencontres sont déterminées par tirage au sort. Chaque rencontre oppose une équipe de NM3 à une équipe ultra-marine.

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe de France 2021-2022
 Saison 2021-2022 de Betclic Élite
 Saison 2021-2022 de Pro B
 Saison 2021-2022 de Nationale masculine 1
 Saison 2021-2022 de Nationale masculine 2
 Saison 2021-2022 de LFB (féminin)

Basket-ball M5
France M5
Championnat M5
2021-2022